Ко́вжа — топоним.

Реки 
 Ковжа (река, впадает в Белое озеро) — река в Вологодской области России, принадлежит бассейну Волги, часть Волго-Балтийского водного пути.
 Ковжа (приток Шексны) — река в Вологодской области России.
 Ковжа (приток Выга) — река в Медвежьегорском районе Карелии.
 Ковжа (река, впадает в Лачу) — река бассейна Онеги, впадает в озеро Лача.

Населённые пункты 
 Ковжа (Архангельская область) — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Ковжа (Вологодская область) — местечко в Белозерском районе Вологодской области.